Spencer Compton kan syfta på:

* Spencer Compton, 2:e earl av Northampton (1601–1643), brittisk peer
 Spencer Compton, 1:e earl av Wilmington (1674–1743), brittisk peer
 Spencer Compton, 2:e markis av Northampton (1790–1851), brittisk peer
 Spencer Compton, 7:e markis av Northampton (född 1946), brittisk peer